Кодекс Борджиа (; условное обозначение: T или 029) — унциальный манускрипт V века на греческом и коптском языках.

Рукопись содержит текст Евангелия от Луки 22-23 и Евангелия от Иоанна 6-8, на 23 пергаментных листах (26 x 21 см). Рукопись получила название по имени кардинала Стефано Борджиа.

Особенности рукописи 

Текст на листе расположен в двух колонках. Греческий текст рукописи отражает александрийский тип текста. Рукопись отнесена к II категории Аланда. Текст рукописи был издан в 1789 году.

Фрагменты той же самой рукописи были найдены несколько раз и условно обозначены номерами 029, 0113, 0125 и 0139.
В настоящее время рукопись хранится в Ватиканской библиотеке (Borgia Coptic 109), в Нью-Йорке (библиотека Моргана, M 664A) и в Париже (Национальная библиотека Франции, Copt. 129).

См. также 
 Список унциальных рукописей Нового Завета

Литература 
 P. Franchi de’Cavalieri, Codices graeci Chisiani et Borgiani (Rome, 1927), pp. 161—162.
 E. Amélineau, Notice des manuscrits coptes de la Bibliothèque Nationale (Paris: 1985), pp. 372, 406—407. (Кодекс 0125)
 Paul Canart, Note sur le manuscrit T ou 029 du Nouveau Testament , Biblica, Vol. 84 (2003), pp. 274-275.

Ссылки 
 Codex Borgianus T (029): at the Encyclopedia of Textual Criticism
 Uncial 029 at the Wieland Willker, "Textual Commentary"
 Uncial T/029 New York fragments full text of "New York fragments" at the Wieland Willker, "Textual Commentary"

Примечания 

Унциальные рукописи Нового Завета
Рукописи V века
Книги в Ватиканской библиотеке
Национальная библиотека Франции